Монреа́ль () — коммуна во Франции, в кантоне Монреаль округа Кондом, департамент Жер, Окситания. Входит в список «Самых красивых деревень Франции».

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 110 км западнее Тулузы, в 50 км к северо-западу от Оша.

Код INSEE коммуны — 32290.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1269 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 745 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 516 были экономически активными, 229 — неактивными (показатель активности — 69,3 %, в 1999 году было 74,5 %). Из 516 активных работали 478 человек (247 мужчин и 231 женщина), безработных было 38 (22 мужчины и 16 женщин). Среди 229 неактивных 46 человек были учениками или студентами, 88 — пенсионерами, 95 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Баларен (XIII век). Исторический памятник с 1942 года
 Готическая церковь Сен-Филипп (XIV век). Исторический памятник с 1925 года
 Романская церковь Сен-Пьер (XI век). Исторический памятник с 1979 года
 Надгробная плита эпохи Каролингов из белого мрамора. Исторический памятник с 1979 года
 Готическая церковь Люзане (XV—XVI века). Исторический памятник с 1984 года
 Церковь Сен-Луи, расположена на пути Св. Иакова в Сантьяго-де-Компостела
 Средневековые городские ворота. Исторический памятник с 1925 года
 Галло-романская вилла Севьяк. Во многих помещениях сохранились мозаичные полы. Исторический памятник с 1978 года

Города-побратимы 
  Монреаль (Канада)
  Виттисхайм (Франция)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Жер
Самые красивые деревни Франции (Жер)
Бастиды Средневековья